Driekantige steek
 Tweekantige steek